Colognolese – abitanti di Colognole (Collesalvetti)
Colognolese – abitanti di Colognole (San Giuliano Terme)